Die 54. Tour de l’Avenir 2017 war ein französisches Straßenradrennen für Junioren und U23-Fahrer. Das Etappenrennen fand vom 18. bis zum 27. August 2017 statt. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI Europe Tour 2017 und zum U23-Nationencup 2017. Es wurde in der Kategorie 2.Ncup eingestuft und gilt als die Tour de France für Nachwuchsfahrer.

Die erste Etappe gewann als Solist der Däne Kasper Asgreen mit einigen Sekunden Vorsprung. Dadurch übernahm er die Gesamtführung.
Etappe zwei mit ansteigenden Finale gewann Niederländer Fabio Jakobsen im Sprint. Asgreen verteidigte die Gesamtführung. Auf der dritten Etappe siegte Kristoffer Halvorsen aus Norwegen im Massensprint. Weiterhin behielt Asgreen die Gesamtführung. Etappe vier gewann der Brite Chris Lawless als Solist mit zwei Sekunden Vorsprung. Auch auf dieser Etappe konnte Asgreen die Gesamtwertung verteidigen. Auf der fünften Etappe kamen drei Ausreißer mit fast vier Minuten vor dem Peloton durch.

Wassil Strokau (Weißrussland) gewann im Zweiersprint vor Patrick Gamper (Österreich), der die Gesamtwertung übernahm. Etappe sechs wurde im Massensprint von Álvaro Hodeg (Kolumbien) entschieden. Gamper behielt die Gesamtführung.

Etappe sieben, acht und neun endeten jeweils mit einer Bergankunft. Die beiden Bergankünfte entschied Egan Bernal für sich, wobei er bei ersten Bergankunft die Gesamtwertung übernahm. Etappe neun ging an Pawel Siwakow (Russland) als Solist mit über 2:30 Minuten vor Neilson Powless (USA). Bernal behielt die Gesamtwertung und gewann damit die gesamte Rundfahrt. Am Ende lag er 1:09 Minuten vor Bjorg Lambrecht (Belgien). Dritter wurde mit 1:12 Minuten der Däne Niklas Eg.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

7. Etappe

8. Etappe

9. Etappe

Gesamtwertung

Wertungen im Tourverlauf

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Radrennen 2017